Amerikai Egyesült Államok
 Govan (Dél-Karolina)
 Govan (Washington)

 Egyesült Királyság
 Govan (Glasgow), Skócia

 Kanada
 Govan (Saskatchewan)

Nevek
 Govan, családnév